Israel (hebraisk ישׂראל Yisra'el eller Yiśrā’ēl, betyder "Stående (med) Gud") blev navnet givet til den bibelske patriark Jakob.

Nogle bibelkommentatorer har fremholdt, at Israel er et andet navn for Isak i stedet for Jakob, eller at det kan betyde begge dele. Dette ser ud til at være baseret på Amos' Bog  og . I strid med denne teori hævder Første Mosebog  til  klart, at navnet er givet til Jakob, ikke Isak; se Israel.

Afledninger af dette navn

 Staten Israel
 Kongeriget Israel
 Israels land eller Israels lovede land, landet som blev givet det jødiske folk ifølge Bibelen.
 Israelere, indbyggere i Israel
 Benai Israel, de indfødte jøder i Indien
 Antikkens Israels og Judæas historie, historien om det gammeltestamentlige Israel, et rige som opstod i 1200-tallet f.Kr.
 Israels barn (hebraisk: Am Israel), det kollektive navn for det jødiske folk
 efterkommere af Jakob (Israel)
 De tolv stammer af Israel.
 Israelitterne
 Nordriget Israel og sydriget Judæa, de to stater, som blev til efter Det gamle Israel blev delt i to.
 Israel (navn), hebraisk navn
 Israel (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm fra 1949 instrueret af Mogens Wieth og Erik Balling

Kendte personer med navnet Israel
 Israel Isidore Baline var en amerikansk komponist og tekstforfatter
 Israel Kamakawiwo'ole, musiker fra Hawaii
 Israel Kirzner, amerikansk-jødisk økonom
 Israel Regardie, var en engelsk okkultist
 Israel Shamir, israelsk journalist
 Menasseh Ben Israel